Nicholas Biddle ist der Name folgender Personen:

* Nicholas Biddle (Marineoffizier) (1750–1778), US-amerikanischer Marineoffizier 
 Nicholas Biddle (Bankmanager) (1786–1844), US-amerikanischer Bankmanager und Politiker